Коциан () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Коциан, Эва (род. 1936) — венгерский игрок в настольный теннис.
 Коциан, Йожеф (1926—2009) — венгерский игрок в настольный теннис.

См. также 
 Коцян, Ян (род. 1958) — словацкий футболист; тренер.